Бажино — название населённых пунктов в России:

 Бажино — деревня в Кикнурском районе Кировской области.
 Бажино — упразднённая деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Бажино — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Бажино — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Бажино — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Бажино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Бажино — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Бажино — деревня в Купросском сельском поселении Юсьвинского района Пермского края.
 Бажино — деревня в Юсьвинском сельском поселении Юсьвинского района Пермского края.